Парламентские выборы в Норвегии проходили 11 сентября 1961 года. В результате победу одержала Рабочая партия, которая получила 74 из 150 мест и, хотя партия потеряла абсолютное большинство в парламенте, имевшееся с 1945 года, она осталась правящей партией.

В результате третье правительство Эйнара Герхардсена продо́лжило свою работу. В августе 1963 года оно было вынуждено уйти в отставку из-за дела Kings Bay в результате катастрофы на шахте в посёлке Ню-Олесунн, когда Социалистическая народная партия проголосовала вместе с буржуазными партиями за вотум недоверия правительству. Однако первое со времён Второй мировой войны несоциалистическое правительство Йона Линга проработало в течение нескольких недель, прежде чем его сменило четвёртое правительство Эйнара Герхардсена.

Результаты 

 Объединённый партийный список ПЦ и ЛП получил 8 мест, три из которых выиграли либералы и пять мест — центристы.

 Объединённый партийный список ХНС и КП получил 2 места, по одному на каждую партию.

Примечания 

Выборы в Норвегии
Норвегия
1961 год в Норвегии
Сентябрь 1961 года